Trapiche puede referirse a:

 trapiche, molino utilizado para extraer jugos;
 El Trapiche, localidad de El Salvador;
 El Trapiche, localidad de Argentina;
 El Trapiche, localidad en la comuna de La Higuera de Chile;
 Trapiche, localidad en la comuna de Ovalle de Chile;
 Trapiche, un barrio del municipio de Arucas, isla de Gran Canaria, España;
 Trapiche, pedanía del municipio de Vélez-Málaga, España; o
 Trapiche de Guadaiza, edificio histórico de España.